Die Saison 2006/07 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der SV Sandhausen mit einem Punkt Vorsprung auf den SSV Ulm 1846. Mit 91 Toren schoss Meister Sandhausen dabei die meisten jemals in einer Saison der Oberliga Baden-Württemberg erzielten Tore.

In die Verbandsligen mussten der 1. FC Pforzheim, FC Emmendingen und SV Bonlanden absteigen.

Die Aufsteiger waren der SV Linx aus der Verbandsliga Südbaden, der FC-Astoria Walldorf aus Verbandsliga Baden sowie der VfL Kirchheim/Teck aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der TSV Schwieberdingen aus der Verbandsliga Württemberg.

Der Torschützenkönig wurde Kai Herdling von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim mit 26 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der TSG Weinheim, und Südbaden, der Offenburger FV, setzten sich die Weinheimer durch und erreichten die zweite Runde. Der TSV Schwieberdingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreiche TSG Weinheim auf den TSV Schwieberdingen. Die Schwieberdinger setzten sich mit letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2006/07 bei kicker.de

2006
Fußballsaison 2006/07